Ву́лиця Ма́рка Черемши́ни — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Марка Черемшини — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Марка Черемшини — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Марка Черемшини — вулиця в місті Калуш.
 Вулиця Марка Черемшини — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Марка Черемшини — вулиця в місті Львові
 Вулиця Марка Черемшини — вулиця в місті Чернівці
 Вулиця Марка Черемшини — вулиця в місті Ужгород
 Вулиця Марка Черемшини — вулиця в місті Мукачево.

Вулиці, названі на честь людей